Asin of ASIN kan verwijzen naar:
 Asin (actrice), Indiaas actrice
 Asin (band), een folk-band in de Filipijnen
 Asin (mythologie): een vrouwelijke Ase (Noords mythologische godheid)
 Asín, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
 asin: arcsinus, een wiskundige term
 ASIN: Amazon Standard Identification Number, een systeem voor artikelcodes van Amazon